Une affaire privée peut faire référence à :
Une affaire privée, un film réalisé par Guillaume Nicloux ;
Une affaire privée, une série télévisée espagnole.